Horstmühle steht für:
 einen Wohnplatz der Gemeinde Bülstringen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt; siehe Horstmühle (Bülstringen)
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Horst (Holstein), Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein; siehe Horstmühle (Horst (Holstein))
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Horstmühle (Baruth/Mark)
 eine ehemalige Wassermühle im Ortsteil Kirchbracht der Gemeinde Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; siehe Horstmühle (Birstein)